

Patronyme

 Michée Chauderon fut la dernière femme exécutée à Genève pour sorcellerie.

Toponyme

 Chauderon, ancienne commune du Doubs ;
 Place Chauderon, place du quartier Centre de Lausanne, en Suisse ;
 Pont Chauderon, pont de Lausanne, en Suisse, situé dans le secteur du même nom ;
 Gare de Lausanne-Chauderon, une gare de Lausanne et une future station de la Ligne M3 du métro de Lausanne.
 Gorge du Chauderon,  gorge située à l'est du canton de Vaud, en Suisse.